Bosstekelrat
 Braziliaanse stekelrat
 Pantserstekelrat
 Ryukyustekelrat
 Savannestekelrat
 Uilenstekelrat
 Vliegende boomstekelrat
 Zachthaarboomstekelrat